Música
 Night Train (álbum de Jason Aldean)
 Night Train (álbum de Keane)
 Night Train (canção de Jimmy Forrest)

Filmes
Night Train (1998), com John Hurt e Brenda Blethyn
Night Train (1999), com John Voldstad e Barry Cutler
Night Train (2009), com Leelee Sobieski e Danny Glover